Jonathan Odell ist der Name folgender Personen:

* Jonathan Odell (Schriftsteller) (1737–1818), kanadischer Schriftsteller
 Jonathan Odell (Fußballspieler) (* 1995), Fußballspieler für Guam